Farmington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Farmington Township (Arkansas)
 Farmington Township (Illinois)
 Farmington Township (Cedar County, Iowa)
 Farmington Township (Van Buren County, Iowa)
 Farmington Township (Kansas)
 Farmington Township (Minnesota)
 Farmington Township (North Dakota)
 Farmington Township (Ohio)
 Farmington Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Farmington Township (Tioga County, Pennsylvania)
 Farmington Township (Warren County, Pennsylvania)
 Farmington Township (South Dakota)